Мартинешти има више значења:

 Мартинешти (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Мартинешти (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Мартинешти (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Мартинешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Мартинешти (Хунедоара), општина у округу Хунедоара у Румунији